Caldecote (Cambridgeshire), een plaats in het Engelse graafschap Cambridgeshire
 Caldecote (Huntingdonshire), een plaats in het Engelse graafschap Cambridgeshire
 Caldecote (Hertfordshire), een plaats in het Engelse graafschap Hertfordshire
 Caldecote (Norfolk), een plaats in het Engelse graafschap Norfolk
 Caldecote (Warwickshire), een plaats in het Engelse graafschap Warwickshire